Еглич:

 Еглич, Антон Бонавентура (1850—1937) — католический прелат, епископ Любляны, словенский общественный деятель.
 Еглич, Жига (род. 1988) — словенский хоккеист.